David Murphy – giocatore di baseball statunitense
David Murphy – calciatore inglese
David Lee Murphy – cantautore country statunitense
David Murphy - 911 – fumetto italiano